Produkt může být:

 výrobek vzniklý výrobou (cílenou lidskou činností)
 průmyslový produkt
 zemědělský produkt
 finální produkt
 umělecký produkt
 ekologicky čistý produkt
 společenský produkt – společenský a ekonomický pojem
 hrubý domácí produkt – odborný ekonomický pojem
 produkt (obchod) – marketingové pojetí
 látka, jež vzniká nějakým biologickým, fyzikálním nebo chemickým pochodem či procesem
 štěpný produkt
 odpadní produkt
 v matematice může jít o součin nad prvky nějaké množiny

 výsledek, následek

Externí odkazy